Raugraf steht für:

 Raugrafen, ein ehemaliges Adelsgeschlecht im Nahegau

Siehe auch
 Marie Luise von Degenfeld (1634–1677), 1667 zur Raugräfin erhoben, Stammmutter der Raugrafen zu Pfalz
 August Raugraf von Wackerbarth, Pseudonym von August Josef Ludwig von Wackerbarth (1770–1850), sächsischer Historiker, Kunsthistoriker und Kunstsammler